Il doppio del torneo di tennis Bergamo Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cristian Brandi e Cristiano Caratti che hanno battuto in finale Sander Groen e Arne Thoms 4-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Jonas Björkman /  Michiel Schapers (semifinali)
Assente

 Sander Groen /  Arne Thoms (finale)
 Branislav Stankovič /  Richard Vogel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bergamo Challenger 1993